Козак:
 Козак — устаревшая форма русского слова «».
 Козак — славянская фамилия.

Известные носители 
 Козак, Александр Сергеевич (род. 1994) — украинский футболист.
 Козак, Андраш (1943—2005) — венгерский актёр.
 Козак, Анна Федоровна (род. 1974) — белорусская бегунья.
 Козак, Богдан Николаевич (род. 1940) — советский актер и режиссёр.
 Козак, Вацлав (1937—2004) — чехословацкий гребец.
 
 Козак, Данута (Danuta Kozák; род. 1987) — венгерская гребчиха-байдарочница.
 Козак, Денис Никодимович (1944—2014) — советский археолог.
 Козак, Дмитрий Николаевич (род. 1958) — российский политический деятель, зампред правительства в 2008—2020 гг.
 
 Козак, Елена Евгеньевна (род. 1987) — российская биатлонистка.
 Козак, Катажина (Katarzyna Kozak, род. 1963) — польская актриса
 Козак, Конрад (Konrad Cosack; 1855—1933) — немецкий юрист.
 Козак, Либор (Libor Kozák; 1989) — чешский футболист.
 Козак, Михаил Степанович (род. 1991) — украинский футболист.
 Козак, Николай Михайлович (род. 1966) — российский актёр.
 Козак, Петр (Petr Kozák; род. 1965) — чешский ориентировщик.
 Козак, Роберто (1942—2015) — аргентинский дипломат, «чилийский Оскар Шиндлер».
 
 Козак, Семён Антонович (1902—1953) — генерал-майор, дважды Герой Советского Союза, народный герой Югославии.
 Козак, Сергей Евгеньевич (род. 1981) — белорусский футболист и тренер.
 Козак, Степан Лаврентьевич (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Козак, Стефан Петрович (род. 1937) — советский, украинский и польский ученый-украиновед и литературный критик.
 Козак, Тарас Романович (род. 1972) — украинский политик.
 Козак, Харли Джейн (Harley Jane Kozak; род. 1957) — американская актриса и писательница.
 
 Козак, Ярослав Николаевич (род. 1967) — украинский футболист.

См. также